Miragaia peut désigner :
au Portugal :
Miragaia, paroisse civile de la municipalité de Lourinhã, située dans le district de Lisbonne et la région Centre ;
Miragaia, paroisse civile de la municipalité de Porto, située dans le district de Porto et la région Nord.
Miragaia (dinosaure), genre de dinosaures découvert près de Miragaia (Lourinhã).